

Chimica 
 Composto chimico sintetico - composto chimico ottenuto da una reazione chimica o da una sequenza di reazioni chimiche consecutive
 Elemento sintetico - elementi che non sono presenti naturalmente sulla Terra e che possono essere ottenuti solo artificialmente 
 Fibra sintetica - fibre create dall'uomo attraverso un processo di sintesi chimica

Fantascienza 
 Sintetico - forma di vita artificiale immaginaria, sinonimo di androide, nell'universo di Star Trek

Linguistica 
 Linguaggio sintetico - linguaggio dotato di alta sinteticità

Materiali 
 Olio lubrificante sintetico -  miscela liquida utilizzata per la lubrificazione di organi meccanici creata dall'uomo attraverso un processo di sintesi chimica 
 Petrolio sintetico -  combustibile di composizione affine a quella del petrolio, derivato però dal riciclaggio di materie seconde come le materie plastiche e altri derivati del petrolio

Pagine correlate
Sintesi